Яна Новотна і Гелена Сукова були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан і Елізабет Смайлі з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

  Яна Новотна /  Гелена Сукова (чемпіонки)
  Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 n/a
  Н Брандтке /  Елна Рейнах (3 коло)
  Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (фінал)
  Мерседес Пас /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Катріна Адамс /  Лорі Макніл (3 коло)
  Патті Фендік /  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (3 коло)
  Джилл Гетерінгтон /  Робін Вайт (чвертьфінал)
  Енн Сміт /  Венді Тернбулл (3 коло)
  Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (2 коло)
  Мері-Лу Деніелс /  Wendy Prausa (3 коло)
  Ліз Грегорі /  Гретхен Магерс (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Wimbledon Championship by year – Ladies' Doubles
Вімблдонський турнір